Анатолий Гаврилович Рыжов (29 мая 1941 — 20 января 2007) — советский хоккеист, защитник, чемпион СССР (1962), мастер спорта СССР.

Биография 
Анатолий Рыжов родился 29 мая 1941 года. Воспитанник хоккейной школы команды «Спартак» (Москва).

В 1959—1965 годах Анатолий Рыжов выступал за команду «Спартак» (Москва), забросив 11 шайб в 102 матчах чемпионата СССР. За это время в составе своей команды он один раз (в 1962 году) становился чемпионом СССР, один раз (в 1965 году) — серебряным призёром и два раза (в 1963 и 1964 годах) — бронзовым призёром чемпионата СССР. Во время выступлений за «Спартак» в разные годы играл в паре с защитниками Валерием Кузьминым, Алексеем Макаровым, Владимиром Испольновым и Александром Логачёвым.

В 1965—1969 годах Анатолий Рыжов выступал за команду «Крылья Советов» (Москва), забросив 6 шайб в 125 матчах чемпионата СССР (по неполным данным, приведённым на сайте клуба, в 1967—1969 годах он провёл 47 игр чемпионата СССР, забросив 3 шайбы). Во время выступлений за «Крылья Советов» Рыжов в разные годы играл в паре с защитниками Юрием Тюриным, Валерием Гущиным и Александром Зарубиным. В 1968 году вместе с командой завоевал Кубок Ахерна, проходивший с 26 декабря 1967 года по 6 января 1968 года в Швеции.

Всего в чемпионатах СССР Рыжов провёл более 300 матчей, забросив 17 шайб (по другим сведениям, 15 шайб или 16 шайб).

Анатолий Рыжов скончался 20 января 2007 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище (Москва).

Достижения 
 Чемпион СССР по хоккею — 1962.
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1965.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1963, 1964.
 Обладатель Кубка Ахерна — 1968.

Примечания

Ссылки 
 Рыжов Анатолий Гаврилович, www.spartak-history.ru
 Анатолий Рыжов, www.eliteprospects.com

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Мастера спорта СССР
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище